Juan Orrego ist der Name folgender Personen:

* Juan Orrego-Salas (1919–2019), chilenischer Komponist und Musikpädagoge
 Juan Pablo Orrego (* 1949), chilenischer Ökologe und Musiker